Дон-Терезин () — село в Барун-Хемчикского кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Акского сумона.

История

География 
Село находится у впадения р. Эдигей в р. Хемчик.

Улицы
ул. 25 лет Советской Тувы, ул. Байыр-оол Кандан, ул. Дужут, ул. Набережная, ул. Сайда-Одек, ул. Сеновал, ул. Устуу-Ак-Ой, ул. Хову, ул. Эдегей, ул. Эрик, ул. Ээр-Терек.

К селу административно относятся местечки (населённые пункты без статуса поселения) м. Ак-Аскыр, м. Ак-Даш, м. Ак-Суг, м. Алаш, м. Алдыы-Кангылыг, м. Алдыы-Кара-Суг, м. Алдыы-Сайыр-Бажы, 668048 м. Аржааныг-Хем, м. Артыы-Беленгииш, м. Арыг-Хем, м. Арысканыг-Арыг, м. Бел-Орук, м. Боом, м. Бууре, м. Буък-Арыы, м. Даялыг-Ой, м. Дедир-Аккан, м. Дорт-Тал, м. Доруг-Аскыр, м. Дулаан-Кара, м. Дунчу, м. Дыттыг-Ой, м. Идик-Хончу, м. Инек-Кудуруу, м. Кангылыг, м. Кара-Даг, м. Кара-Шин, м. Кодур-Чурек, м. Кок-Даг, м. Кужур, м. Кызыл-Шин, м. Мойналык, м. Мунгаш-Ак, м. Одуруг, м. Одуруг-Аксы, м. Передовая, м. Сайыр-Аксы, м. Сайыр-Бажы, м. Сарыг-Даш, м. Сарыг-Оймак, м. Соруг, м. Тей, м. Теректиг, м. Теректиг-Арыг, м. Ужар-Бажы, м. Улуг-Ак, м. Устуу-Ак-Ой, м. Устуу-Кангылыг, м. Устуу-Кара-Суг, м. Устуу-Сайыр, м. Устуу-Сайыр-Бажы, м. Чадыр-Аксы, м. Чангыс-Терек, м. Чыланныг, м. Чыраалыг-Ой, м. Шат-Аразы, м. Шолбанак, м. Шуулуг-Ой, м. Эдегей, м. Эмиг-Тей.

 Географическое положение
Расстояние до:

районного центра Кызыл-Мажалык: 12 км.

столицы республики Кызыл: 266 км.
 Ближайшие населенные пункты
Ак-Довурак 8 км, Кызыл-Мажалык 11 км, Бижиктиг-Хая 13 км, Барлык 14 км, Алдан-Маадыр 21 км, Чыргакы 22 км, Арысканныг-Арыг 22 км, Аксы-Барлык (Алдын-Булак) 23 км, Чыраа-Бажы 24 км, Аянгаты (Сарыг-Бель) 26 км, Хонделен 28 км.

Население

Инфраструктура 
школа-интернат

МБДОУ Детский сад «Салгакчы» с. Дон-Терезин

сельский клуб культуры

Транспорт 
Автодорога местного значения.

Ссылки 
В селе Дон-Терезин Барун-Хемчикского района возрождают школу-интернат для детей чабанов// Тувинская правда, 08.05.2016

Примечания 

Населённые пункты Барун-Хемчикского кожууна